Martin Luther King (1929-1968), een Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist
 Maarten Luther (1483-1546), een Duits theoloog en reformator, in het Duits Martin Luther genoemd
 Martin Luther (ambtenaar), een Duits onderstaatssecretaris voor Buitenlandse Zaken in de naziperiode